Lamkin est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1811-1870), homme politique de la Confédération américaine
Kathy Lamkin (1947-2022), actrice américaine
 (née en 1976), avocate en justice sociale américaine
 (1963-2018), compositrice et chanteuse américaine
 (1927-2011), nouvelliste et compositeur américain
 (1877-1956), administrateur américain d'université

Voir aussi

Homonymie de patronyme